Plaats in Indonesië
 Keji (Muntilan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Keji (Ungaran Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java